El Campionat Mundial de Ral·lis 2000 va començar el 21 de gener amb la 68a edició del Ral·li Monte-Carlo i va finalitzar amb el Gal·les el 23 de novembre. El pilot Marcus Grönholm va guanyar per tan sols 5 punts al segon pilot, Richard Burns. El guanyador d'edicions anteriors, Tommi Mäkinen, no va poder passar del cinquè lloc, denotant el seu relleu al capdavant del mundial de ral·lies.

Referències 

2000
Competicions d'automobilisme del 2000